El término Cálculo (del latín calculus, plural calculi, "guijarro", "piedrecita") que en su sentido más general es cualquier método o sistema de cómputo, puede referirse a:

Cálculo matemático
 Cálculo, algoritmo mediante el cual se conocen las consecuencias que se derivan de unos datos previamente conocidos.
 Cálculo aritmético o aritmética.
Cuenta o cómputo o cálculo matemático.
 Cálculo mental o cálculos matemáticos efectuados sin instrumentos.
 Calculadora humana o calculadores prodigio.
 Calculadora o máquinas de calcular.

En análisis matemático:
 Cálculo infinitesimal
 Cálculo diferencial
 Cálculo integral
  Cálculo fraccional
 Cálculo vectorial
 Cálculo tensorial

Además:
 Cálculo lógico
 Cálculo relacional
 Cálculo lambda
 Cálculo pi

 En Medicina:
 Cálculo es el nombre que se le da a un trozo de material sólido que se forma dentro de un órgano (litiasis).
 Cálculo renal
 Cálculo dental
 Cálculo de la glándula salival
 Colelitiasis, presencia de cálculos en la vesícula biliar.
 Coledocolitiasis, presencia de cálculos en la vía biliar.
 Litiasis urinaria (Cálculo de la vejiga).

 En Computación:
 Hoja de cálculo